Tobias (voornaam), een jongensnaam
 Tobias (Nebraska), een plaats in de staat Nebraska in de Verenigde Staten
 Tobias (geslacht), een geslacht van krabspinnen
 Tobias (stripfiguur Suske en Wiske), een fictief hondje in de Suske en Wiske-stripreeks
 Tobias (stripfiguur Jommeke), een fictieve hond in de Jommeke-stripreeks
 Een persoon uit het Bijbelboek Tobit
 Rudolf Tobias, Estisch componist
 Tobias Hume, Schots componist
 Tobias Mayer, Duits astronoom, wis- en natuurkundige en cartograaf